Luckmann, Lückmann et Luckman sont des noms propres germaniques qui peuvent faire référence à :

Patronyme 

  (1925-1987), Sociologue américain d'origine lettone ;
  (1920–2012), psychologue criminel allemand ;
 , homme politique autrichien ;
  (1841-1906), industriel et homme politique germano-slovène ;
  (1958-), architecte allemand ;
 Sid Luckman (1916-1998), joueur américain de football américain ;
 Thomas Luckmann (1927-2016), sociologue allemand.

Patronyme germanique